Rossiza () steht für:

 Rossiza (Fluss), bulgarischer Fluss
 Rossiza (Düna), rechtsseitiger Zufluss des Düna in Lettland
 Rossiza (Weliko Tarnowo), Dorf in der bulgarischen Gemeinde Pawlikeni (Oblast Weliko Tarnowo) (Gemeinde Pawlikeni)
 Rossiza (Dobritsch), Dorf in der bulgarischen Gemeinde General Toschewo (Oblast Dobritsch)
 Rossiza (Targowischte), Dorf in der bulgarischen Gemeinde Omurtag (Oblast Targowischte)

Rossiza ist außerdem ein bulgarischer Vorname:

 Rossiza Pechliwanowa (* 1955), bulgarische Mittelstreckenläuferin
 Rossiza Stamenowa (* 1955), bulgarische Sprinterin